Čárka má více významů:

 čárka (diakritika) – diakritické znaménko
 čárka (interpunkce) – interpunkční znaménko
 Čárka (Blšany) – částečně zaniklá vesnice v okrese Louny
 malá čára

může se také jednat o část názvu staré měrné jednotky plochy:
 řemenová čárka = 0,004 m²
 rakouská čárka = 0,002 m²

může to být také zastaralá jednotka délky v angloamerické měrné soustavě:
 čárka = 1/12 palce = 6 pica

může to být stará ruská vinná míra (jednotka objemu kapalin): 
 čárka = setina vědra = 0,1229 litru

Externí odkazy